Ammerpohl ist der Name von

 Marianne Ammerpohl (1901–1995), deutsche Konzert-Sängerin und Gesangslehrerin sowie Unternehmensgründerin, bekannt als „Wittenberger Nachtigall“
 Thomas Ammerpohl (1947–2017), deutscher Fotograf und Fotojournalist